Schottmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schottmüller (1798–1871), deutscher Historiker und Erzieher
 Frida Schottmüller (1872–1936), deutsche Kunsthistorikerin
 Hugo Schottmüller (1867–1936), deutscher Internist und Bakteriologe
 Konrad Schottmüller (1841–1893), deutscher Historiker
 Kurt Schottmüller (1871–1919), deutscher Historiker und Archivar 
 Oda Schottmüller (1905–1943), deutsche Tänzerin und Bildhauerin